Ölrauke steht für:

 Garten-Senfrauke, eine Unterart der
 Senfrauke